Konšćani su naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno su u sastavu općine Križ. Naselje se proteže na površini od 3,34 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Konšćanima žive 202 stanovnika i to u 68 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 60,48 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji